Sunshine — многозначный термин. Может означать:

Топонимы 
 Sunshine City — официальное название в интернете города и популярного курорта Сент-Питерсберга в округе Пинелас штата Флорида.

Фамилия 
 Саншайн, Кэролайн () — американская актриса, танцовщица, певица.

Музыкальные коллективы 
 «Sunshine» — американская рок-группа.
  — американская диско-группа, в которой солировала Донна Саммер.

Альбомы 
 «Sunshine» — альбом вымышленной группы «The Archies» (1969).
 «Sunshine» — альбом британского музыкального коллектива «Miranda Sex Garden» (1993).
  — дебютный альбом австралийской группы  (2006).

Песни 
 «Sunshine» — песня с альбома «Honky-Tonk Stardust Cowboy» американского исполнителя  (1972).
  — песня с тринадцатого студийного альбома «Just Push Play» группы «Aerosmith» (2001, режиссёр клипа Сэмюэль Бейер).
 «Sunshine» — сингл со второго альбома «Go Your Own Way» британского певца Гарета Гейтса (2003).
 «Sunshine» — песня с альбома «Hopes and Fears» британской группы «Keane» (2004).
 «Sunshine» — песня с альбома «Facelift» американской группы «Alice in Chains» (1990).
 «Sunshine» — сингл американского певца Лиама Пейна, саундтрек к мультфильму «Неисправимый Рон» (2021).

Другое 
 «Sunshine» — пьеса американского драматурга .
 Quantum (проектное имя Project Sunshine) — класс круизных судов компании Royal Caribbean.
 Sunshine 60 — небоскреб, расположенный в квартале Хигаси-Икэбукуро токийского специального района Тосима.
 Sunshine City — комплекс зданий в восточной части квартала Икэбукуро района Тосима (Токио).
 «Super Mario Sunshine» — видеоигра из серии игр Марио (2002).
 Саншайн-Скайуэй — автомобильный мост через залив Тампа в штате Флорида, США.

См. также 
 Sunlight
 Вкус солнечного света
 Воздействие Солнца на Землю
 Пекло
 Солнечный берег